Ива́н Федоре́нко:
 Федоренко, Иван Иванович (1827—1888) — русский астроном.
 Федоренко, Иван Никифорович (род. 1944) — президент НОК Украины (1998—2002), генерал-майор.
 Федоренко, Иван Сергеевич (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.